Cal Doctor (Alella), masia a Alella (Maresme)
 Cal Doctor (Caldes de Montbui), casa entre mitgeres a Caldes de Montbui (Vallès Oriental) 
 Cal Doctor (Sant Feliu de Codines), casa a Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
 Cal Doctor (Vilassar de Dalt), masia a Vilassar de Dalt (Maresme)  
 Cal Doctor Martí, edifici eclèctic a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
 Cal Doctor Ninbó, edifici al municipi de Vallromanes (Vallès Oriental)